Фёдор Гера́симов:
 Герасимов, Фёдор Максимович (1908—1991) — советский учёный, оптик и механик, лауреат Ленинской премии.
 Герасимов, Фёдор Павлович (1877—?) — крестьянин, депутат II Государственной думы от Владимирской губернии.